Carved in Stone – album degli Shadow Gallery del 1995
 Carved in Stone – album di Vince Neil del 1995
 Carved in Stone – traccia dell'album Threshold degli Hammerfall del 2006
 Carved in Stone – album dei Rage del 2008